Lo Status Athens Open 2009 è stato un torneo di tennis svoltosi ad Atene in Grecia dal 6 aprile al 12 aprile 2009.

Vincitori

Singolare

 Rui Machado ha battuto in finale  Daniel Muñoz de la Nava 6-3,7-6(4).

Doppio

 Rameez Junaid  Philipp Marx ha battuto in finale  Jesse Huta Galung  Rui Machado 6-4, 6-3.

Collegamenti esterni